Андриа́нов — русская фамилия:

Известные носители 
 
 Андрианов, Алексей Владимирович (род. 1976) — российский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 
 
 
 Андрианов, Валерий Сергеевич (1930—1999) — российский строитель, начальник ПО «Энергоспецмонтаж» (1986—1993).
 
 
 
 
 
 Андрианов, Дмитрий Леонидович (род. 1952) — российский учёный-экономист, генеральный директор компании «Прогноз».
 Андрианов, Иван Фёдорович (1927—2022) — советский пионер-герой.
 
 
 Андрианов, Кузьма Андрианович (1904—1978) — химик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Андрианов, Леонид Александрович (1902—1953) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Андрианов, Максим Владимирович (род. 1988) — российский бобслеист.
 
 
 Андрианов, Павел Маркович (1877—1918) — русский военачальник, генерал-майор.
 Андрианов, Самуил Константинович (1884—1917) — артист балета, балетмейстер, педагог.
 Андрианов Сергей (род. 26 марта 1976) — российский теннисист, мастер спорта международного класса, чемпион России (2003, 2008).
 Андрианов, Сергей Николаевич (1906—1993) — инженер-строитель, государственный и общественный деятель.



Топоним 
 Андрианов — хутор в Орловском районе Ростовской области.

Примечания

См. также 
 Андриянов
 Андрианово
 Андриановка
 Андриановская
 Андриановичи — село в Серовском городском округе, Свердловская область.